Витор Корреа да Силва (; ) — бразильский футболист, нападающий клуба «Кукеси».

Карьера

«Парана» 
Воспитанник футбольного клуба «Парана». За основную команду дебютировал 17 октября 2015 года в бразильской Серии B против клуба «Витории», выйдя на замену на 71 минуте.

Аренда в «Жакуипенсе» и «Коритибу» 
В марте 2016 года отправился в аренду в «Жакуипенсе». Дебютировал за клуб 6 марта 2016 года в Лиге Баияно, которая является лигой штата Баия, против клуба «Коло Коло». Спустя месяц вернулся назад в «Парану». В мае 2016 года отправился в аренду в «Коритибу», также перед этим продлив контракт со своим клубом. В ноябре покинул клуб так и не сыграв за него в официальных играх.

В январе 2017 года продлил контракт с «Параной» еще на один сезон. В феврале 2017 года получил травму в игре против «ПСТК» в бразильской премьер лиге, из-за которой выбыл на 10 месяцев. Свой первый матч за клуб после травмы сыграл 26 августа 2017 года против «Жувентуде», в котором на последних минутах забитым голом. В сентябре 2017 года продлил контракт до конца 2018 года. Затем закрепился в основной команде, проведя в бразильской Серии B 17 матчей, в которых забил 3 гола. По итогу сезона его клуб получил повышение в бразильскую Серию A. Дебютировал в Серии A 22 апреля 2018 года в матче против клуба «Коринтианс».

Аренда в «Крисиуму» 
В высшем дивизионе футболист получал мало игрового времени и в мае 2018 года отправился в аренду в «Крисиуму». Дебютировал за клуб 2 июня 2018 года в матче против клуба «Аваи», получив на 80 минуте сначала жёлтую карточку, а спустя 2 минуты и красную. Первым голом отметился 14 июля 2018 года в матче против клуба «Гояс». Стал ключевым игроком команды. Провёл свой первых прорывной сезон, проведя за клуб 27 матчей, в которых отличился 6 забитыми голами. По окончании аренды покинул клуб.

«Сеара» 
В декабре 2018 года перешёл в «Сеару». Дебютировал за клуб 18 января 2019 года в матче Кубка Нордесте против клуба «Сампайо Корреа», где футболист также забил свой дебютный гол за клуб. Стал серебряным призёром Лиги Сеаренсе.

Аренда в «Гуарани» 
В июне 2019 года отправился в аренду в «Гуарани». Дебютировал за клуб 21 июля 2019 года в бразильской Серии B против клуба «Ботафого», выйдя на замену на 62 минуте матча. ЕДинственным результативным действием отметился 3 августа 2019 года в матче против клуба «Ред Булл Брагантино», отдав результативную передачу, которая привела к единственному и победному голу. По окончании аренды покинул клуб.

Аренда в «Фигейренсе» 
В январе 2020 года отправился в аренду в «Фигейренсе». Дебютировал за клуб в Лиге Катариненсе 24 января 2020 года против «Ювентуса». В следующем матче 26 января 2020 года против клуба «Атлетико Тубаран» отличился забитым голом. В Серии B первый матч за клуб сыграл 12 августа 2020 года против «Витории», выйдя на замену на последней минуте матча. Был игроком замены, осенью покинув клуб.

«Пайсанду» 
В октябре 2020 года перешёл в бразильский клуб «Пайсанду». Дебютировал за клуб 31 октября 2020 года в бразильской Серии C против клуба «Манаус». Свой дебютный гол забил 22 ноября 2020 года в матче против клуба «Ферровиарио». Закрепился в основной команде, по итогу сезона поведя за клуб 12 матчей, в которых отличился 1 голом и 1 результативной передачей.

«Боависта» 
В феврале 2021 года перешёл в клуб «Боависта». Дебютировал за клуб в Лиге Кариока 3 марта 2021 года в матче против «Ботафого». Свой дебютный за клуб гол забил 12 марта 2021 года в матче против «Гояса».

«Кукеси» 
Летом 2021 года перешёл в албанский клуб «Кукеси». Дебютировал за клуб 12 сентября 2021 года в матче против «Эгнатии». Свой дебютный гол забил 3 октября 2021 года в матче против «Теута». по ходу сезона стал ключевым игроком основной команды, в основном выступая на левом фланге атаки. В матче 4 декабря 2021 года против «Кастриоти» записал на свой счёт хет-трик. По итогу сезона провёл за клуб 35 встреч во всех турнирах, где отличился 6 голами и 4 результативными передачами.

Аренда в «Шахтёр» Солигорск 
В июне 2022 года находился на просмотре в белорусском клубе из Солигорска «Шахтере». 16 июня 2022 года было объявлено об аренде игрока до конца сезона, а также, что игрок будет выступать под «96» номером. Дебютировал за клуб 6 июля 2022 года в первом квалификационном матче Лиги чемпионов УЕФА против словенского клуба «Марибор». В ответном матче 13 июля 2022 года квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА проиграл словенскому «Марибору» со счётом 0:2 и вылетел из турнира. Дебютировал в Высшей Лиге 18 июля 2022 года в матче против бобруйской «Белшины». В основной команде солигорчан футболист так закрепиться и не смог, с конца сентября перестав попадать в заявку на матчи. По итогу сезона стал чемпионом Высшей Лиги. В декабре 2022 года покинул клуб по истечении срока арендного соглашения.

Достижения 
 «Шахтёр» Солигорск
 Победитель Высшей Лиги: 2022

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Парана»
Игроки ФК «Крисиума»
Игроки ФК «Сеара»
Игроки ФК «Гуарани» Кампинас
Игроки ФК «Фигейренсе»
Игроки ФК «Пайсанду» Белен
Игроки ФК «Боависта»
Игроки ФК «Кукеси»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск